Łukasz Wiśniewski (n. 1984), cestista polacco
Łukasz Wiśniewski (n. 1989), pallavolista polacco